Фрэ́нси (урождённая — Фрэ́нсин) Свифт () — американская актриса. Широко известна ролями в сериалах, одна из самых известных ролей — Энн Арчибальд из сериала «Сплетница» (2007).

Биография 
Фрэнси Свифт родилась 30 ноября 1968 года в Амарилло (штат Техас, США). Окончила «Tascosa High School».

Снимается в кино с 1986 года. Широка известна ролями в сериалах, одна из самых известных ролей — Энн Арчибальд из сериала «Сплетница» (2007). Всего на счету актрисы около 40 ролей в кино.

С 2004 года замужем за Брэдом Блюменфельдом. У них двое сыновей: Фишер и Чейз.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки